Der er flere personer ved navn Søren Peter Kristensen:
 Søren Peter Kristensen (modstandsmand)
 Søren Peter Kristensen (gymnast)